Encinal kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Encinal (New Mexico)
Encinal (Texas)